De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2015 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 12 juli 2015 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Duitsland
Sport in Hohenstein-Ernstthal
Sportevenement in Saksen